Костільники — село в Бучацькому районі Тернопільської області.
 Костільники — колишня назва села Виноградне Заліщицького району Тернопільської області.